Die Abkürzungen M17, M 17 oder M-17 bezeichnen:

 Messier 17, einen Gasnebel im Sternbild Schütze, siehe Omeganebel
 ein deutsches zweisitziges Motorflugzeug, siehe Messerschmitt M17
 ein sowjetisches Höhenaufklärungsflugzeug, siehe Mjassischtschew M-17
 einen deutschen 4-Takt-V-12-Zylinder-Flugmotor als Lizenzfertigung durch die UdSSR, siehe BMW VI
 eine ukrainische Fernstraße, siehe M 17 (Ukraine)
 M17 motorway (Irland)
 M-17 (Michigan), Straße in den Vereinigten Staaten
 eine US-amerikanische Dienstpistole, siehe SIG Sauer P320
 M17 (Amateurfunk), ein Amateurfunk-Übertragungsverfahren 

M17